Buen Fin puede referirse a:

 Santísimo Cristo del Buen Fin (Las Palmas de Gran Canaria)
 Real Cofradía del Santísimo Cristo del Buen Fin de esa ciudad
 Hermandad del Buen Fin (Sevilla), denominada así por el Santísimo Cristo del Buen Fin de esa ciudad
 El Buen Fin (México), denominado así por un fin de semana del mes de noviembre
 A buen fin no hay mal principio, comedia de Shakespeare